Gustaf Heintze kan syfta på:

* Gustaf Wilhelm Heintze (1825–1909), svensk tonsättare, organist och musiklärare
 Gustaf Hjalmar Heintze (1879–1946), svensk organist och pianopedagog